«Інституція християнської релігії» () — теологічно-полемічний трактат протестантського проповідника Жана Кальвіна, присвячений основам протестантизму. Компендіум кальвінізму. Вперше виданий 1536 року латинською мовою в Базелі, Швейцарія. Перевидавалася у Страсбурзі (1539, 1543) та Женеві (1500, 1559). Перекладений французькою (1541), італійською (1557) та англійською мовами (1559). Розглядає питання віри, таїнств, питання особистої свободи тощо. Містить критику на адресу Римо-Католицької Церкви. Одна з найбільш впливових праць з історії ідей Західного світу. Цінне джерело для вивчення протестантизму XVI століття.

Видання

Латиною

Французькою

Італійською 
 & Jacques Bourgeois.

Англійською

Українською 
 Кальвін І. Інституція або Навчання християнської релігії . Ukrainian Evangelical Alliance of North America. — Атланта-Торонто, 1986

Посилання 

 Institutes of the Christian Religion  // Christian Classics Ethereal Library
 Institutes of the Christian Religion // LibriVox

Релігійні книги
Реформатське богослов'я
Історія кальвінізму
Християнська богословська література